J11 oder J 11 steht für:
 J 11, schwedische Variante des italienischen Doppeldecker-Jagdflugzeuges Fiat CR.42
 Junkers J 11, deutsches Ganzmetallflugzeug
 Renault Espace Typ J11, erste Generation des französischen Automobilmodells, siehe Renault Espace I
 HMS Bramble (J11), britischer Minenräumer
 „Grippe, Viren nicht nachgewiesen“ (ICD-10-Code), siehe Influenza

J11 steht für:
 Johnson-Körper J11, die verdreht verlängerte Fünfeckpyramide, siehe Johnson-Körper #Modifizierte Pyramiden

J-11 steht für:
 Shenyang J-11, chinesisches Jagdflugzeug

Siehe auch:
 JII

Abkürzung